Сен-Жиль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 40 км на юго-запад от Шатору.

В коммуне ежегодно проводится чемпионат по рыболовству.

Население 

Население — 109 человека (2016).

Достопримечательности 

 Романская церковь
 Долина д’Абло

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini